— награда, присуждаемая Японской академией наук за диссертации, книги и прочие достижения. Церемония награждения проводится ежегодно, начиная с 1911 года, в парке Уэно; с 1949 года на ней присутствует император, с 1990 — император и . На этой же церемонии вручается Императорская премия Японской академии наук и  . После окончания чествования лауреатов некоторые из них читают лекции по тематике своих исследований.

По состоянию на 2005 год премия была вручена 676 лауреатам и 592 работам. Награда включает сертификат, медаль и денежный приз в миллион йен.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Список награждённых на сайте Японской академии наук 
 Список награждённых на сайте Японской академии наук 

Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1911 году
Научные премии Японии
Японская академия наук
1911 год в Японии